Hyponephele oronanna är en fjärilsart som beskrevs av Franz Dannehl 1929. Hyponephele oronanna ingår i släktet Hyponephele och familjen praktfjärilar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Praktfjärilar
oronanna